Förtsch steht für:

 die Familie von Förtsch, fränkisches Adelsgeschlecht, siehe Förtsch von Thurnau

Förtsch oder Foertsch ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Förtsch (1826–um 1899), deutscher Orgelbauer
 Bernd Förtsch (* 1962), deutscher Unternehmer und Herausgeber
 Christian August Förtsch (1731–1785), deutscher Arzt, Freimaurer und Librettist
 Eva-Maria Förtsch (* 1951), deutsche Politikerin (PDS, Die Linke), Volkskammerabgeordnete
 Friedrich Foertsch (1900–1976), deutscher General und Generalinspekteur
 Georg Foertsch (1872–1932), deutscher Chefredakteur und Herausgeber
 Hans Förtsch  (1924–2003), deutscher Informationsgrafiker und Hochschullehrer
 Hartmut Foertsch (1936–2011), deutscher General
 Hermann Foertsch (1895–1961), deutscher General
 Johann Philipp Förtsch (1652–1732), deutscher Komponist, Staatsmann und Arzt
 Leonhard Förtsch (1888–1961), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Michael Förtsch (1654–1724), deutscher lutherischer Theologe
 Oscar Förtsch (1840–1905), deutscher Anthropologe
 Paul Jacob Förtsch (1722–1801), deutscher lutherischer Theologe
 Reinhard Förtsch (* 1958), deutscher Klassischer Archäologe
 Richard Förtsch (1837–1916), deutscher Richter, Senatspräsident am Reichsgericht
 Volker Foertsch (* 1934), deutscher Geheimdienstmitarbeiter

Siehe auch:
 Fertsch
 Försch